Pietro est le prénom italien issu du prénom latin Petrus, correspondant au prénom français Pierre. Des variantes italiennes en sont Pier, et Piero.

 Pietro (-1005), cardinal italien ;
 Pietro (-1049), cardinal italien ;
 Pietro, crée cardinal lors du consistoire de 1117 ;
 Pietro (- v. 1128), cardinal italien ;
 Pietro (-1210), cardinal italien.